Tephris är ett släkte av fjärilar. Tephris ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mott
Tephris